Le championnat de Suisse de football Challenge League 2006-2007 a vu la victoire du Neuchâtel Xamax FC.

Clubs participants

Tableau des résultats

Classement

Matches de barrage 
  : AC Bellinzone - FC Aarau  1-2 
  : FC Aarau - AC Bellinzone  3-1

Bilan 
 Le Neuchâtel Xamax est promu en Super League, le FC Schaffhouse le remplace
 Le SC YF Juventus et le FC Baulmes sont relégués en 1 Ligue
 Le FC Gossau et le SC Cham rejoignent la Challenge League

Classement des buteurs 

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Football M2
Championnat M2
Suisse D2